La Estación Tulum será una estación de trenes que se ubicara en Tulum, Quintana Roo.

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Tulum en la ruta que conectaría con Cancún, Quintana Roo con Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

La firma mexicana de arquitectura, Aidia Studio, diseñó la estación que brindará servicios desde Cancún a Tulum, en el Caribe Mexicano.

La estación del Tren Maya será la primera que tendrá la ciudad de Tulum, la segunda se llamara Tulum Aeropuerto y se ubicará a unos 10 kilómetros al sureste de la mancha urbana de Tulum.

Véase también 

 Aeropuerto Internacional de Tulum
 Tren Maya

Referencias 

Tulum
Proyecciones urbanas de México